|-
|(61501)||2000 QB52|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,123|| align=right|1,89|| align=right|3,679||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61502)||2000 QM53|| align=right|14,3|| align=right|2,980|| align=right|0,150|| align=right|10,94|| align=right|5,142||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61503)||2000 QN53|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,129|| align=right|5,51|| align=right|3,735||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61504)||2000 QS53|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,191|| align=right|4,10|| align=right|3,513||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61505)||2000 QX53|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,157|| align=right|1,95|| align=right|3,490||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61506)||2000 QQ54|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,204|| align=right|3,47|| align=right|3,820||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61507)||2000 QS54|| align=right|15,5|| align=right|2,484|| align=right|0,146|| align=right|7,49|| align=right|3,914||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61508)||2000 QZ54|| align=right|14,6|| align=right|2,794|| align=right|0,073|| align=right|4,61|| align=right|4,669||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61509)||2000 QC55|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,081|| align=right|15,07|| align=right|4,264||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61510)||2000 QF55|| align=right|16,1|| align=right|2,561|| align=right|0,195|| align=right|3,79|| align=right|4,099||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61511)||2000 QG55|| align=right|14,3|| align=right|2,607|| align=right|0,052|| align=right|13,49|| align=right|4,208||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61512)||2000 QD57|| align=right|16,9|| align=right|2,418|| align=right|0,130|| align=right|7,28|| align=right|3,760||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61513)||2000 QP57|| align=right|15,0|| align=right|2,837|| align=right|0,080|| align=right|2,32|| align=right|4,778||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61514)||2000 QU57|| align=right|15,9|| align=right|2,437|| align=right|0,091|| align=right|5,62|| align=right|3,804||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61515)||2000 QY57|| align=right|16,2|| align=right|2,520|| align=right|0,168|| align=right|4,78|| align=right|4,001||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61516)||2000 QA58|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,091|| align=right|7,21|| align=right|3,421||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61517)||2000 QC58|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,040|| align=right|5,01|| align=right|4,275||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61518)||2000 QZ58|| align=right|15,0|| align=right|2,910|| align=right|0,102|| align=right|4,94|| align=right|4,963||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61519)||2000 QE59|| align=right|15,6|| align=right|2,722|| align=right|0,044|| align=right|4,67|| align=right|4,490||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61520)||2000 QH59|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,048|| align=right|15,57|| align=right|4,100||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61521)||2000 QJ59|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,125|| align=right|7,01|| align=right|3,511||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61522)||2000 QL59|| align=right|15,7|| align=right|2,659|| align=right|0,157|| align=right|7,20|| align=right|4,336||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61523)||2000 QO60|| align=right|15,6|| align=right|2,770|| align=right|0,093|| align=right|5,66|| align=right|4,610||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61524)||2000 QR60|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,170|| align=right|5,21|| align=right|3,614||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61525)||2000 QA61|| align=right|14,7|| align=right|2,786|| align=right|0,161|| align=right|8,09|| align=right|4,650||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61526)||2000 QL61|| align=right|15,2|| align=right|2,775|| align=right|0,055|| align=right|5,12|| align=right|4,621||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61527)||2000 QP61|| align=right|15,0|| align=right|3,041|| align=right|0,101|| align=right|7,99|| align=right|5,302||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61528)||2000 QU61|| align=right|15,9|| align=right|2,436|| align=right|0,152|| align=right|7,49|| align=right|3,801||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61529)||2000 QY61|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,184|| align=right|3,74|| align=right|3,794||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61530)||2000 QJ62|| align=right|15,9|| align=right|2,451|| align=right|0,207|| align=right|5,56|| align=right|3,836||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61531)||2000 QR62|| align=right|15,2|| align=right|2,707|| align=right|0,085|| align=right|8,35|| align=right|4,453||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61532)||2000 QS62|| align=right|14,3|| align=right|3,210|| align=right|0,155|| align=right|5,82|| align=right|5,751||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61533)||2000 QC63|| align=right|14,4|| align=right|2,798|| align=right|0,234|| align=right|8,77|| align=right|4,681||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61534)||2000 QJ63|| align=right|15,5|| align=right|2,747|| align=right|0,067|| align=right|7,55|| align=right|4,552||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61535)||2000 QN63|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,073|| align=right|5,87|| align=right|3,709||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61536)||2000 QR63|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,161|| align=right|7,19|| align=right|3,785||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61537)||2000 QZ63|| align=right|15,7|| align=right|2,465|| align=right|0,136|| align=right|6,92|| align=right|3,870||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61538)||2000 QA64|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,123|| align=right|10,01|| align=right|4,533||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61539)||2000 QB64|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,047|| align=right|8,22|| align=right|3,455||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61540)||2000 QD64|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,172|| align=right|9,47|| align=right|3,779||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61541)||2000 QF64|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,250|| align=right|15,65|| align=right|5,425||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61542)||2000 QH64|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,149|| align=right|13,83|| align=right|4,016||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61543)||2000 QM64|| align=right|14,7|| align=right|2,723|| align=right|0,108|| align=right|10,33|| align=right|4,494||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61544)||2000 QZ64|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,260|| align=right|6,45|| align=right|3,673||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61545)||2000 QD65|| align=right|15,5|| align=right|2,551|| align=right|0,185|| align=right|8,69|| align=right|4,073||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61546)||2000 QT65|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,228|| align=right|5,87|| align=right|3,590||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61547)||2000 QO66|| align=right|16,0|| align=right|2,514|| align=right|0,108|| align=right|5,33|| align=right|3,984||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61548)||2000 QW67|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,038|| align=right|10,36|| align=right|5,349||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61549)||2000 QJ68|| align=right|14,5|| align=right|2,621|| align=right|0,052|| align=right|14,79|| align=right|4,242||MBA||28. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61550)||2000 QK70|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,304|| align=right|22,92|| align=right|3,439||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61551)||2000 QJ71|| align=right|14,9|| align=right|2,839|| align=right|0,045|| align=right|7,60|| align=right|4,783||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61552)||2000 QT71|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,159|| align=right|1,64|| align=right|3,795||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61553)||2000 QE72|| align=right|15,2|| align=right|2,452|| align=right|0,147|| align=right|6,18|| align=right|3,840||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61554)||2000 QH72|| align=right|17,1|| align=right|2,264|| align=right|0,156|| align=right|1,64|| align=right|3,406||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61555)||2000 QC73|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,153|| align=right|3,77|| align=right|4,507||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61556)||2000 QY73|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,058|| align=right|4,33|| align=right|4,247||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61557)||2000 QG74|| align=right|15,0|| align=right|2,749|| align=right|0,080|| align=right|4,38|| align=right|4,556||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61558)||2000 QM74|| align=right|15,9|| align=right|2,776|| align=right|0,075|| align=right|2,58|| align=right|4,623||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61559)||2000 QQ74|| align=right|17,5|| align=right|2,333|| align=right|0,217|| align=right|1,44|| align=right|3,563||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61560)||2000 QT74|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,187|| align=right|2,50|| align=right|3,672||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61561)||2000 QY74|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,131|| align=right|7,40|| align=right|3,778||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61562)||2000 QR75|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,168|| align=right|7,74|| align=right|3,424||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61563)||2000 QU75|| align=right|15,3|| align=right|2,837|| align=right|0,186|| align=right|0,46|| align=right|4,778||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61564)||2000 QA76|| align=right|15,9|| align=right|2,445|| align=right|0,217|| align=right|8,47|| align=right|3,823||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61565)||2000 QB76|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,075|| align=right|2,42|| align=right|4,066||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61566)||2000 QR76|| align=right|14,8|| align=right|3,053|| align=right|0,173|| align=right|2,30|| align=right|5,332||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61567)||2000 QW76|| align=right|14,5|| align=right|3,184|| align=right|0,171|| align=right|4,19|| align=right|5,681||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61568)||2000 QB77|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,100|| align=right|3,16|| align=right|3,684||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61569)||2000 QL77|| align=right|16,6|| align=right|2,395|| align=right|0,122|| align=right|1,36|| align=right|3,706||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61570)||2000 QQ77|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,043|| align=right|2,20|| align=right|4,495||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61571)||2000 QD78|| align=right|14,7|| align=right|2,844|| align=right|0,041|| align=right|1,98|| align=right|4,795||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61572)||2000 QA79|| align=right|15,1|| align=right|2,759|| align=right|0,092|| align=right|4,82|| align=right|4,581||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61573)||2000 QB79|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,183|| align=right|2,47|| align=right|3,712||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61574)||2000 QE79|| align=right|16,1|| align=right|2,418|| align=right|0,109|| align=right|5,25|| align=right|3,759||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61575)||2000 QW79|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,201|| align=right|8,07|| align=right|4,367||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61576)||2000 QG80|| align=right|14,3|| align=right|3,141|| align=right|0,190|| align=right|5,27|| align=right|5,566||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61577)||2000 QL81|| align=right|15,9|| align=right|2,936|| align=right|0,133|| align=right|1,48|| align=right|5,030||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61578)||2000 QU81|| align=right|15,3|| align=right|2,817|| align=right|0,109|| align=right|1,96|| align=right|4,727||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61579)||2000 QZ81|| align=right|15,4|| align=right|2,568|| align=right|0,129|| align=right|2,11|| align=right|4,114||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61580)||2000 QP82|| align=right|15,3|| align=right|2,931|| align=right|0,116|| align=right|11,16|| align=right|5,018||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61581)||2000 QR82|| align=right|17,3|| align=right|2,346|| align=right|0,112|| align=right|3,63|| align=right|3,592||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61582)||2000 QX82|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,144|| align=right|5,14|| align=right|5,578||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61583)||2000 QH83|| align=right|16,5|| align=right|2,290|| align=right|0,136|| align=right|2,65|| align=right|3,465||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61584)||2000 QR83|| align=right|14,7|| align=right|2,655|| align=right|0,247|| align=right|12,51|| align=right|4,325||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61585)||2000 QB84|| align=right|16,4|| align=right|2,566|| align=right|0,198|| align=right|3,62|| align=right|4,109||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61586)||2000 QC84|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,216|| align=right|2,74|| align=right|3,736||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61587)||2000 QJ84|| align=right|15,8|| align=right|2,737|| align=right|0,107|| align=right|3,68|| align=right|4,527||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61588)||2000 QD85|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,088|| align=right|5,76|| align=right|3,749||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61589)||2000 QL85|| align=right|15,7|| align=right|2,744|| align=right|0,194|| align=right|6,08|| align=right|4,545||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61590)||2000 QR85|| align=right|15,1|| align=right|2,716|| align=right|0,081|| align=right|4,06|| align=right|4,475||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61591)||2000 QS86|| align=right|14,3|| align=right|2,975|| align=right|0,119|| align=right|11,12|| align=right|5,131||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61592)||2000 QT86|| align=right|15,6|| align=right|2,279|| align=right|0,118|| align=right|4,91|| align=right|3,439||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61593)||2000 QZ87|| align=right|15,6|| align=right|2,710|| align=right|0,147|| align=right|3,38|| align=right|4,462||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61594)||2000 QB88|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,263|| align=right|5,84|| align=right|4,041||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61595)||2000 QT89|| align=right|14,4|| align=right|3,139|| align=right|0,143|| align=right|4,54|| align=right|5,560||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61596)||2000 QV89|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,157|| align=right|4,45|| align=right|3,385||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61597)||2000 QW90|| align=right|16,6|| align=right|2,355|| align=right|0,179|| align=right|4,00|| align=right|3,613||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61598)||2000 QJ91|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,161|| align=right|3,80|| align=right|4,019||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61599)||2000 QR91|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,132|| align=right|2,69|| align=right|4,258||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61600)||2000 QS91|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,143|| align=right|4,52|| align=right|3,537||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61601)||2000 QW91|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,055|| align=right|5,71|| align=right|4,448||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61602)||2000 QB92|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,102|| align=right|10,27|| align=right|5,455||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61603)||2000 QL92|| align=right|15,2|| align=right|2,785|| align=right|0,255|| align=right|9,59|| align=right|4,646||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61604)||2000 QO92|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,166|| align=right|9,39|| align=right|4,683||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61605)||2000 QQ92|| align=right|15,1|| align=right|2,798|| align=right|0,078|| align=right|3,37|| align=right|4,680||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61606)||2000 QR92|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,179|| align=right|2,53|| align=right|4,120||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61607)||2000 QD93|| align=right|15,3|| align=right|2,683|| align=right|0,193|| align=right|13,35|| align=right|4,393||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61608)||2000 QQ93|| align=right|15,4|| align=right|2,807|| align=right|0,112|| align=right|3,09|| align=right|4,703||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61609)||2000 QQ94|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,158|| align=right|3,49|| align=right|3,672||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61610)||2000 QK95|| align=right|12,4|| align=right|5,274|| align=right|0,097|| align=right|12,24|| align=right|12,12||JUT||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61611)||2000 QR96|| align=right|15,6|| align=right|2,685|| align=right|0,219|| align=right|2,88|| align=right|4,398||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61612)||2000 QC97|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,125|| align=right|5,45|| align=right|4,497||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61613)||2000 QY97|| align=right|14,7|| align=right|2,683|| align=right|0,091|| align=right|3,52|| align=right|4,395||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61614)||2000 QC98|| align=right|14,3|| align=right|3,060|| align=right|0,136|| align=right|9,87|| align=right|5,353||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61615)||2000 QE98|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,132|| align=right|3,39|| align=right|3,551||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61616)||2000 QH98|| align=right|14,8|| align=right|3,157|| align=right|0,145|| align=right|5,68|| align=right|5,609||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61617)||2000 QJ98|| align=right|15,2|| align=right|2,365|| align=right|0,210|| align=right|2,59|| align=right|3,637||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61618)||2000 QT98|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,096|| align=right|8,02|| align=right|4,586||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61619)||2000 QA99|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,180|| align=right|12,00|| align=right|5,436||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61620)||2000 QW100|| align=right|15,6|| align=right|2,735|| align=right|0,045|| align=right|6,25|| align=right|4,522||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61621)||2000 QY100|| align=right|16,5|| align=right|2,528|| align=right|0,124|| align=right|5,47|| align=right|4,019||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61622)||2000 QD101|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,103|| align=right|12,00|| align=right|5,138||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61623)||2000 QP101|| align=right|16,1|| align=right|2,463|| align=right|0,202|| align=right|4,66|| align=right|3,865||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61624)||2000 QQ101|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,059|| align=right|5,14|| align=right|4,212||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61625)||2000 QW101|| align=right|14,4|| align=right|2,783|| align=right|0,027|| align=right|13,40|| align=right|4,643||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61626)||2000 QA102|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,169|| align=right|14,74|| align=right|4,205||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61627)||2000 QD102|| align=right|14,0|| align=right|3,061|| align=right|0,065|| align=right|10,93|| align=right|5,354||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61628)||2000 QF102|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,063|| align=right|8,98|| align=right|3,675||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61629)||2000 QK102|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,102|| align=right|7,24|| align=right|3,640||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61630)||2000 QP102|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,126|| align=right|4,49|| align=right|4,288||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61631)||2000 QX102|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,170|| align=right|8,40|| align=right|4,123||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61632)||2000 QZ102|| align=right|15,0|| align=right|2,707|| align=right|0,071|| align=right|7,23|| align=right|4,452||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61633)||2000 QG103|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,154|| align=right|6,99|| align=right|3,751||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61634)||2000 QY103|| align=right|14,7|| align=right|3,188|| align=right|0,176|| align=right|5,62|| align=right|5,691||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61635)||2000 QA104|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,163|| align=right|9,57|| align=right|3,811||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61636)||2000 QD104|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,075|| align=right|5,34|| align=right|3,688||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61637)||2000 QJ104|| align=right|15,8|| align=right|2,614|| align=right|0,111|| align=right|4,00|| align=right|4,225||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61638)||2000 QO104|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,114|| align=right|7,56|| align=right|3,777||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61639)||2000 QX104|| align=right|14,9|| align=right|2,678|| align=right|0,174|| align=right|12,94|| align=right|4,381||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61640)||2000 QT105|| align=right|13,0|| align=right|2,622|| align=right|0,193|| align=right|14,39|| align=right|4,246||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61641)||2000 QS106|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,079|| align=right|6,88|| align=right|3,615||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61642)||2000 QE107|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,154|| align=right|4,18|| align=right|5,552||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61643)||2000 QN108|| align=right|16,4|| align=right|2,318|| align=right|0,258|| align=right|3,13|| align=right|3,529||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61644)||2000 QE109|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,094|| align=right|13,31|| align=right|4,081||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61645)||2000 QT109|| align=right|15,8|| align=right|2,623|| align=right|0,145|| align=right|3,18|| align=right|4,248||MBA||27. avgust 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(61646)||2000 QC110|| align=right|17,2|| align=right|2,324|| align=right|0,092|| align=right|2,22|| align=right|3,541||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61647)||2000 QJ110|| align=right|14,6|| align=right|2,728|| align=right|0,046|| align=right|4,12|| align=right|4,506||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61648)||2000 QK111|| align=right|15,7|| align=right|2,424|| align=right|0,136|| align=right|2,95|| align=right|3,773||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61649)||2000 QO111|| align=right|15,4|| align=right|2,897|| align=right|0,127|| align=right|5,56|| align=right|4,929||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61650)||2000 QQ111|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,149|| align=right|2,28|| align=right|3,714||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61651)||2000 QW111|| align=right|14,2|| align=right|3,154|| align=right|0,274|| align=right|15,05|| align=right|5,600||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61652)||2000 QO112|| align=right|15,1|| align=right|2,647|| align=right|0,025|| align=right|1,35|| align=right|4,306||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61653)||2000 QU112|| align=right|15,9|| align=right|2,710|| align=right|0,060|| align=right|4,20|| align=right|4,462||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61654)||2000 QB113|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,103|| align=right|7,84|| align=right|5,129||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61655)||2000 QF113|| align=right|14,9|| align=right|2,960|| align=right|0,007|| align=right|10,30|| align=right|5,093||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61656)||2000 QR113|| align=right|15,5|| align=right|2,626|| align=right|0,028|| align=right|4,03|| align=right|4,254||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61657)||2000 QZ113|| align=right|15,8|| align=right|2,843|| align=right|0,087|| align=right|2,26|| align=right|4,793||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61658)||2000 QJ114|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,130|| align=right|3,08|| align=right|3,692||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61659)||2000 QK114|| align=right|16,6|| align=right|2,428|| align=right|0,143|| align=right|0,49|| align=right|3,783||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61660)||2000 QP114|| align=right|14,6|| align=right|3,034|| align=right|0,083|| align=right|10,63|| align=right|5,284||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61661)||2000 QC115|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,189|| align=right|5,81|| align=right|3,470||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61662)||2000 QQ115|| align=right|15,9|| align=right|2,552|| align=right|0,157|| align=right|3,55|| align=right|4,077||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61663)||2000 QB116|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,090|| align=right|9,71|| align=right|3,628||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61664)||2000 QE116|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,044|| align=right|6,02|| align=right|4,433||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61665)||2000 QZ116|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,094|| align=right|4,19|| align=right|3,584||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61666)||2000 QS117|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,115|| align=right|8,34|| align=right|5,417||MBA||30. avgust 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(61667)||2000 QD118|| align=right|14,2|| align=right|2,582|| align=right|0,146|| align=right|8,11|| align=right|4,147||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61668)||2000 QF118|| align=right|14,8|| align=right|3,064|| align=right|0,121|| align=right|10,05|| align=right|5,363||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61669)||2000 QR118|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,076|| align=right|9,76|| align=right|5,155||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61670)||2000 QA119|| align=right|15,6|| align=right|2,642|| align=right|0,119|| align=right|3,19|| align=right|4,292||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61671)||2000 QH119|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,143|| align=right|4,37|| align=right|4,152||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61672)||2000 QQ120|| align=right|13,7|| align=right|2,989|| align=right|0,106|| align=right|5,01|| align=right|5,168||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61673)||2000 QN121|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,103|| align=right|2,75|| align=right|4,206||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61674)||2000 QX121|| align=right|14,0|| align=right|2,857|| align=right|0,118|| align=right|6,55|| align=right|4,828||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61675)||2000 QQ122|| align=right|16,0|| align=right|2,182|| align=right|0,084|| align=right|5,95|| align=right|3,222||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61676)||2000 QM123|| align=right|13,5|| align=right|2,603|| align=right|0,043|| align=right|21,77|| align=right|4,199||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61677)||2000 QC124|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,067|| align=right|9,68|| align=right|5,197||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61678)||2000 QE124|| align=right|14,3|| align=right|3,082|| align=right|0,110|| align=right|9,26|| align=right|5,410||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61679)||2000 QH124|| align=right|15,8|| align=right|3,184|| align=right|0,140|| align=right|6,52|| align=right|5,679||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61680)||2000 QJ124|| align=right|15,6|| align=right|2,531|| align=right|0,122|| align=right|3,13|| align=right|4,027||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61681)||2000 QO124|| align=right|15,5|| align=right|2,907|| align=right|0,091|| align=right|2,96|| align=right|4,955||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61682)||2000 QV124|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,118|| align=right|6,21|| align=right|3,813||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61683)||2000 QX125|| align=right|15,9|| align=right|2,555|| align=right|0,051|| align=right|2,40|| align=right|4,082||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61684)||2000 QB126|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,055|| align=right|4,83|| align=right|4,595||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61685)||2000 QJ126|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,208|| align=right|3,10|| align=right|3,688||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61686)||2000 QV126|| align=right|15,7|| align=right|2,997|| align=right|0,105|| align=right|2,03|| align=right|5,187||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61687)||2000 QY126|| align=right|14,2|| align=right|3,082|| align=right|0,074|| align=right|22,56|| align=right|5,409||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61688)||2000 QC127|| align=right|14,6|| align=right|2,444|| align=right|0,140|| align=right|6,20|| align=right|3,821||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61689)||2000 QH127|| align=right|14,4|| align=right|2,647|| align=right|0,196|| align=right|13,01|| align=right|4,306||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61690)||2000 QV127|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,216|| align=right|9,07|| align=right|4,294||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61691)||2000 QV128|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,073|| align=right|12,10|| align=right|4,622||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61692)||2000 QE129|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,058|| align=right|4,88|| align=right|4,115||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61693)||2000 QT130|| align=right|14,1|| align=right|2,622|| align=right|0,235|| align=right|15,00|| align=right|4,245||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61694)||2000 QB132|| align=right|15,3|| align=right|2,841|| align=right|0,007|| align=right|3,36|| align=right|4,788||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61695)||2000 QD132|| align=right|16,6|| align=right|2,256|| align=right|0,158|| align=right|3,81|| align=right|3,389||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61696)||2000 QL132|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,183|| align=right|3,68|| align=right|3,627||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61697)||2000 QR132|| align=right|17,1|| align=right|2,395|| align=right|0,209|| align=right|4,00|| align=right|3,705||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61698)||2000 QU132|| align=right|16,5|| align=right|2,323|| align=right|0,174|| align=right|4,51|| align=right|3,540||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61699)||2000 QV132|| align=right|16,8|| align=right|2,418|| align=right|0,191|| align=right|1,71|| align=right|3,760||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61700)||2000 QG133|| align=right|14,5|| align=right|3,048|| align=right|0,122|| align=right|5,45|| align=right|5,319||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61701)||2000 QH133|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,045|| align=right|4,21|| align=right|4,092||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61702)||2000 QL133|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,087|| align=right|6,32|| align=right|3,759||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61703)||2000 QW133|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,205|| align=right|3,13|| align=right|3,695||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61704)||2000 QN134|| align=right|16,0|| align=right|2,610|| align=right|0,182|| align=right|2,79|| align=right|4,215||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61705)||2000 QZ134|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,111|| align=right|4,33|| align=right|3,716||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61706)||2000 QD136|| align=right|16,1|| align=right|2,448|| align=right|0,117|| align=right|4,71|| align=right|3,830||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61707)||2000 QU137|| align=right|16,5|| align=right|2,364|| align=right|0,149|| align=right|6,70|| align=right|3,634||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61708)||2000 QF138|| align=right|14,9|| align=right|2,998|| align=right|0,152|| align=right|2,67|| align=right|5,191||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61709)||2000 QM138|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,090|| align=right|4,39|| align=right|3,652||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61710)||2000 QQ138|| align=right|14,9|| align=right|2,772|| align=right|0,072|| align=right|2,51|| align=right|4,614||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61711)||2000 QR139|| align=right|16,1|| align=right|2,585|| align=right|0,103|| align=right|12,09|| align=right|4,155||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61712)||2000 QT139|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,206|| align=right|2,81|| align=right|4,142||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61713)||2000 QJ141|| align=right|15,6|| align=right|2,464|| align=right|0,170|| align=right|2,98|| align=right|3,866||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61714)||2000 QW141|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,194|| align=right|2,30|| align=right|3,701||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61715)||2000 QX141|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,182|| align=right|8,73|| align=right|4,114||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61716)||2000 QC142|| align=right|14,6|| align=right|2,977|| align=right|0,072|| align=right|9,81|| align=right|5,134||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61717)||2000 QU142|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,096|| align=right|3,28|| align=right|4,281||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61718)||2000 QY142|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,032|| align=right|5,47|| align=right|4,679||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61719)||2000 QK143|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,240|| align=right|1,86|| align=right|3,601||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61720)||2000 QM143|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,080|| align=right|3,00|| align=right|4,331||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61721)||2000 QT144|| align=right|16,0|| align=right|2,732|| align=right|0,093|| align=right|8,42|| align=right|4,514||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61722)||2000 QY144|| align=right|14,5|| align=right|3,154|| align=right|0,120|| align=right|9,84|| align=right|5,600||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61723)||2000 QJ145|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,205|| align=right|5,86|| align=right|4,072||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61724)||2000 QL145|| align=right|16,5|| align=right|2,453|| align=right|0,164|| align=right|3,56|| align=right|3,840||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61725)||2000 QY145|| align=right|14,2|| align=right|2,756|| align=right|0,097|| align=right|9,84|| align=right|4,575||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61726)||2000 QK146|| align=right|14,8|| align=right|2,911|| align=right|0,100|| align=right|13,17|| align=right|4,967||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61727)||2000 QU146|| align=right|14,9|| align=right|2,992|| align=right|0,097|| align=right|9,23|| align=right|5,174||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61728)||2000 QT147|| align=right|14,8|| align=right|2,792|| align=right|0,145|| align=right|25,46|| align=right|4,666||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61729)||2000 QX147|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,083|| align=right|21,74|| align=right|4,143||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61730)||2000 QJ148|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,181|| align=right|7,66|| align=right|3,760||MBA||27. avgust 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(61731)||2000 QV148|| align=right|14,9|| align=right|2,807|| align=right|0,190|| align=right|16,32|| align=right|4,701||MBA||29. avgust 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(61732)||2000 QB150|| align=right|14,3|| align=right|2,962|| align=right|0,033|| align=right|9,13|| align=right|5,098||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61733)||2000 QU150|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,196|| align=right|13,07|| align=right|4,076||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61734)||2000 QA151|| align=right|16,5|| align=right|2,324|| align=right|0,134|| align=right|6,11|| align=right|3,542||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61735)||2000 QQ151|| align=right|16,7|| align=right|2,256|| align=right|0,127|| align=right|3,14|| align=right|3,389||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61736)||2000 QL152|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,173|| align=right|6,81|| align=right|3,786||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61737)||2000 QQ152|| align=right|14,8|| align=right|2,979|| align=right|0,077|| align=right|8,76|| align=right|5,141||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61738)||2000 QS152|| align=right|16,8|| align=right|2,236|| align=right|0,195|| align=right|4,75|| align=right|3,342||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61739)||2000 QT152|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,138|| align=right|3,81|| align=right|3,325||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61740)||2000 QD153|| align=right|15,6|| align=right|2,748|| align=right|0,075|| align=right|4,37|| align=right|4,556||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61741)||2000 QK153|| align=right|16,5|| align=right|2,337|| align=right|0,092|| align=right|5,69|| align=right|3,571||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61742)||2000 QM153|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,058|| align=right|4,91|| align=right|3,549||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61743)||2000 QV153|| align=right|15,2|| align=right|2,765|| align=right|0,055|| align=right|6,21|| align=right|4,597||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61744)||2000 QD154|| align=right|14,6|| align=right|3,087|| align=right|0,027|| align=right|9,92|| align=right|5,424||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61745)||2000 QF154|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,224|| align=right|10,19|| align=right|4,114||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61746)||2000 QB155|| align=right|15,2|| align=right|2,638|| align=right|0,085|| align=right|16,80|| align=right|4,284||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61747)||2000 QJ155|| align=right|14,8|| align=right|3,038|| align=right|0,056|| align=right|10,41|| align=right|5,295||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61748)||2000 QY155|| align=right|14,8|| align=right|2,787|| align=right|0,098|| align=right|7,80|| align=right|4,651||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61749)||2000 QU156|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,039|| align=right|14,18|| align=right|4,224||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61750)||2000 QD157|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,024|| align=right|8,33|| align=right|4,193||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov